Voici la liste des planètes mineures numérotées de 179001 à 180000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 179001 à 180000

179001-179100

179101-179200

179201-179300

179301-179400

179401-179500

179501-179600

179601-179700

179701-179800

179801-179900

179901-180000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000